Mafia – rodzaj organizacji przestępczej
 Mafia – wyspa na Oceanie Indyjskim
 Mafia – port lotniczy na wyspie Mafia
 Mafia – seria gier komputerowych
 Mafia – gra komputerowa
 Mafia II – kontynuacja ww. gry
 Mafia III – kontynuacja ww. gry
 Mafia – gra towarzyska
 Mafia – polski zespół poprockowy
 Mafia – album muzyczny zespołu Mafia
 Mafia – album muzyczny zespołu Azrael
 Mafia – album muzyczny zespołu Black Label Society
 Mafia! – film fabularny z 1998 roku w reżyserii Jima Abrahamsa
 Mafia – wymarły rodzaj ssaka z rodziny ryjówkowatych